

События 
 Лекарь Хасдай ибн Шафрут из Кордовы лечит от тучности Санчо I Толстого, короля Леона.
 Королевство Леон. Санчо I свергнут с трона могущественным графом Кастилии Фернаном Гонсалесом. Новым королём объявлен Ордоньо IV, зять Фернана Гонсалеса. Санчо I бежит сначала в Наварру, а оттуда — в Кордову.
 Введение в Корее системы государственных экзаменов на чин.

Родились 
 Василий II Болгаробойца — византийский император из Македонской династии.
 Ги I (виконт Лиможа).
 Самуил (царь Болгарии).

Скончались 
 Дрого (герцог Бретани) — граф Нанта и герцог Бретани.
 Ода (архиепископ Кентерберийский) — 22-й архиепископ Кентерберийский.
 Регелинда — герцогиня Швабская.
 Сумбат I (царь картвелов) — царь картвелов и куропалат, правитель Тао-Кларджети из династии Багратионов.
 Тода Аснарес — королева Наварры.

См. также